Myślenie potoczne albo znaczenie potoczne - charakteryzuje się naturalnymi, konkretnymi twierdzeniami opisującymi realistyczne postawy; przekonania tymczasowe, osobiste formułowane są na podstawie doświadczeń własnych; przekonania niespójne przemieszane z przesądami i uprzedzeniami; wiedza w tym typie myślenia często przekazywana jest z pokolenia na pokolenie.

Przykład: właściwe i potoczne znaczenie słowa stolica

Etnologia i antropologia kulturowa